Markhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Markhoff (* 1940), deutscher Politiker (CDU)
 Franz Markhoff (1880–1964), österreichischer Sänger (Bass)
 Johann Ludwig Markhoff (1761–1831), preußischer Generalmajor